Penrith – miasto w Anglii
 Penrydd (d. Penrith) – miejscowość w Walii
 Penrith – miasto w Australii, przedmieście Sydney
 Penrith – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton